Rudolf von Burgund ist der Name folgender Personen:
 Rudolf von Burgund (vor 890 – 936), König von Frankreich, Herzog von Burgund und Graf von Auxerre 
 Rudolf I. (Burgund) († 912), König von Hochburgund
 Rudolf II. (Burgund) (um 880 – 937), König von Hochburgund und Italien
 Rudolf III. (Burgund) (um 970 – 1032), König von Burgund